Bessie – diminutivo inglese del nome proprio di persona Elisabetta
Bessie – film del 2015 diretto da Dee Rees
Bessie – mostro marino che vivrebbe nel lago Erie
Bessie – centro abitato della contea di Washita (Oklahoma, Stati Uniti d'America)